L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis du Canada se déroule du  au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andrei Pavel remporte l'épreuve en simple, Jiří Novák et David Rikl celle en double.

Lauréats 
Andrei Pavel remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Patrick Rafter. Il s'agit du seul Tennis Masters Series et  sur dur en carrière du Roumain.

En double, Jiří Novák et David Rikl remportent leur  et dernier titre ensemble en battant en finale Donald Johnson et Jared Palmer. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2001) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Sport au Canada en 2001
Tennis en juillet 2001
Tennis en août 2001